Detta är en lista över sjöar i Mölndals kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Mölndals kommun.

Lista

Mölndals kommun
 Lista